Campo de Marte puede referirse a:
 al Campo de Marte (Lima), parque público en Lima, Perú;
 al Campo de Marte (París), parque público en el séptimo distrito de París, Francia; donde se aloja la Torre Eiffel;
 al Campo de Marte (Roma), lugar de esparcimiento que se extendía al norte de la muralla serviana edificada por Servio Tulio;
 al Campo de Marte (San Petersburgo), parque público situado en el centro de San Petersburgo, Rusia;
 al Aeropuerto Campo de Marte, aeropuerto y escuela de aviación situado en São Paulo, Brasil; o
 al Club Deportivo Campo de Marte, club de Lima, Perú.